La nostra vita – singolo di Eros Ramazzotti
La nostra vita – film del 2010 di Daniele Luchetti